Karol Burbon (hrabia Molina), 1788-1855
 Karol Burbon (hrabia de Montemolín), 1818-1861
 Karol Burbon (książę Madrytu), 1848-1909
ale także:
 Karol (książę de Berry), 1686-1714
 Karol III Hiszpański, 1716-1788
 Karol IV Burbon, 1748-1819
 Karol X Burbon, 1757-1836

Zobacz też